Municipio de Otter Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Otter Creek (condado de Jersey, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jersey.
 Municipio de Otter Creek (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Otter Creek (condado de Ripley, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Otter Creek (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Otter Creek (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Otter Creek (condado de Jackson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Otter Creek (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Otter Creek (condado de Lucas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lucas.
 Municipio de Otter Creek (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Otter Creek (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Otter Creek (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.